Radio Eska Warszawa
 Radio S Poznań
 Radio Solidarność